Rudolf Gall peut désigner :
  (1873-1924), industriel polonais et membre du Conseil d'État à Vienne ;
 Rudolf Gall (1907-1962), clarinettiste allemand.